Соревнования в танцах на льду на зимних Олимпийских играх 2006 прошли 17, 19 и 20 февраля в Турине (Италия) на искусственном льду на катке Дворца спорта Палавела.

Медалисты

Результаты 

WD = спортсмены снялись с соревнований.

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006

Ссылки 
 Результаты на сайте В. Соловьёва
 Результаты на сайте Eskatefans.com
 Результаты на сайте Sports-reference.com 

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006